Die LANline ist eine deutsche IT-Fachzeitschrift.

Die LANline erscheint als Print-Ausgabe monatlich im DIN A4-Format. Zusätzlich gibt es eine Online-Berichterstattung, einen E-Mail-Newsletter und weitere digitale Publikationen.

Als B2B-Zeitschrift wurde sie zunächst von 1988 an vom AWi Verlag und dann bis 2009 von der Konradin IT-Verlag GmbH in Grasbrunn herausgegeben, die zum Konradin Verlag gehörte. Dieser verkaufte die LANline 2009 an den ITP Verlag in Grasbrunn. Seit Ausgabe 3/2018 erscheint die LANline bei WEKA Fachmedien GmbH in Haar. Chefredakteur ist Jörg Schröper.

Zu den Themengebieten gehören neben der Netzwerktechnik unter anderem alle Formen der IT-Verkabelung, der RZ-Infrastruktur sowie IT-Management und -Sicherheit. Im Umfeld dieser Themen richtet die LANline an mehreren Standorten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz Veranstaltungen als Tech Forum und als Datacenter Symposium aus.

Die LANline erscheint monatlich im DIN A4-Format, zusätzlich zu den Stammheften werden Sonderhefte und E-Books produziert. Nach IVW hat die Zeitschrift eine verbreitete Auflage von  Exemplaren. Eine Besonderheit und das Erkennungsmerkmal der Publikation sind die Titelbilder, die der Künstler Wolfgang Traub gestaltet.

Themenbereiche 
 Netzwerktechnik
 Verkabelung
 IT-Management
 Informationssicherheit
 IT-Security-Awareness
 Voice-over-IP
 Wireless LAN
 Datenspeicher
 Green IT

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Computerfachzeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Monatszeitschrift
Onlinemagazin
Kaufering
Ersterscheinung 1988
Konradin Mediengruppe